Aeaea (geslacht), een vlindergeslacht
Aeaea (fictief eiland), een eiland uit de Griekse mythologie